La bataille de Rastane désigne quatre affrontements militaires successifs ayant eu lieu durant la guerre civile syrienne :
 le siège de Rastane ;
 la bataille de Rastane (2011) ;
 la bataille de Rastane (janvier-février 2012) ;
 la bataille de Rastane (mai 2012).